Die Bezeichnung Prosciutto wird umgangssprachlich für verschiedene Rohschinkenarten verwendet:

 Prosciutto di Parma, siehe Parmaschinken
 Prosciutto di San Daniele, siehe San-Daniele-Schinken
 Prosciutto di Guarcino, siehe Guarcino
 Dalmatinischer Rohschinken, siehe Pršut